Burch est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ashly Burch (1990-), doubleuse et actrice de jeux vidéo américaine ;
 Billy Burch (1900-1950), joueur américain de hockey sur glace ;
 Jeff Burch, homme politique canadien en Ontario ;
 Rick Burch (né en 1975), bassiste américain, membre du groupe Jimmy Eat World ;
 Tory Burch (née en 1966), styliste américaine ;
 Meinrad Burch-Korrodi (1897-1978), orfèvre suisse ;
 Samuel Burch (1889-1974), homme politique canadien.

Voir aussi 
  et , patronymes néerlandais.